Steingrübel steht für:

 Steingrübel (493 m), Berg bei Auengrund-Crock; siehe Liste von Bergen und Erhebungen in Thüringen
 Joseph Steingrübel (1804–1838), deutscher Maler, Grafiker und Lithograf
 Simpert Steingrübel (1772/3–1835), deutscher Buchmaler, Kupferstecher, Kunstverleger und Hospitalpfründner; vollständig  Johann Simpert Steingrübel